Il cecoslovacco Ivan Lendl riesce a conservare il titolo conquistato l'anno precedente battendo in finale il connazionele Miloslav Mečíř per 6-4 6-2 6-0. Per Lendl si è trattato nel 4º titolo del Grande Slam della carriera. Nel 1986 è riuscito a realizzare la doppietta Roland Garros-US Open. A Lendl sono andati $ come primo premio, mentre a Mečíř, alla sua prima finale Slam in carriera, sono andati $.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1986